Зачёт Кубка мира по биатлону 2018/2019 по эстафетным гонкам.

Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.

Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.

Система начисления очков

Мужчины

Женщины

Смешанные эстафеты

Ссылки 
 сайт Международного Союза Биатлонистов
 сайт Olympteka.ru
 сайт Союза Биатлонистов России

Примечания 

Эстафеты
2018 год в биатлоне
2019 год в биатлоне